Михаэ́ль Меллемсе́тер (; ) — норвежский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Стейн Меллемсетер — кёрлингист и тренер, старший брат брат Стейн Фредрик () — кёрлингист, выступал на .

Не женат.

Начал заниматься кёрлингом в 2005 году, в возрасте 7 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу